Een verkeersweg:
 N931 (België)
 N931 (Nederland), zie Provinciale weg 931

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing